U 472 steht für:

 U 472 (Kriegsmarine), U-Boot der Kriegsmarine 
 U 472 (Flugzeug), Flugzeug des Typs North American P-57 
 Runenstein U 472, Runenstein in Uppsala, Schweden

U472